Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

283e régiment d'infanterie
283e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires